Plaats in Indonesië
 Slatri (Karangkobar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Slatri (Larangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java